Серге́й Горя́чев:
 Горячев, Сергей Георгиевич (1897—1983) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Горячёв, Сергей Борисович (1960—2011) — советский и российский телеведущий, директор Дирекции информационных программ ОРТ.
 Горячев, Сергей Евгеньевич (род. 1976) — Герой Российской Федерации.